Scorching Beauty — пятый студийный альбом американской рок-группы Iron Butterfly. Он был записан и выпущен спустя четыре года после их первого распада и через год после воссоединения. В новый состав вошли: Рон Буши, Эрик Бранн, Фил Крамер и Ховард Рейтц. Из этих музыкантов во всех предыдущих релизах группы постоянно участвовал только Рон Буши. Обложку и иллюстрации к альбому разработали  и Дрю Струзан. Этот альбом, наряду с последующим диском Sun and Steel (выпущенным в конце того же, 1975 года) не получил коммерческого успеха. Ни одна песня этого альбома ни разу не была включена в сборники хитов Iron Butterfly.

Рецензии 

Рецензент Allmusic, Стивен Томас Эрлевайн присвоил альбому Scorching Beauty рейтинг в два из пяти звёзд, прокомментировав: «непримечательный альбом, неудачно застрявший между условностями тяжёлого эйсид-рока и стадионного рока середины 70-х» ().

Список композиций 
Автор всех песен — Эрик Бранн, за исключением отмеченных.

Сторона 1 
 «1975 Overture» (Бранн, Рон Буши, Филлип Крамер, Говард Рейтзес) — 4:19
 «Hard Miseree» — 3:42
 «High on a Mountain Top» (Крамер) — 4:01
 «Am I Down» — 5:22

Сторона 2 
 «People of the World» — 3:23
 «Searchin' Circles» — 4:38
 «Pearly Gates» (Буши, Джон Андерсон) — 3:25
 «Lonely Hearts» — 3:14
 «Before You Go» (Бранн, Рейтзес) — 5:34

Синглы 

 «Searchin' Circles» (2:53 edit) b/w «Pearly Gates» (2:35 edit)
 «High on a Mountain Top» b/w «Before You Go»

Участники записи 
Iron Butterfly
 Эрик Бранн — гитары, ведущий вокал (за исключением треков «High on a Mountain Top», «Pearly Gates» и «Before You Go»)
 Говард Рейтзес — клавишные, ведущий вокал (трек «Before You Go»)
 Филип Тейлор Крамер — бас-гитара, бэк-вокал, ведущий вокал (треки «High on a Mountain Top» и «Pearly Gates»)
 Рон Буши — ударные
Дополнительные музыканты
 Джон Андерсон — со-вокал в треке «Pearly Gates»

Позиция в чартах

Примечания 

Хард-рок-альбомы
Альбомы MCA Records
Альбомы Iron Butterfly